Jacktown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jacktown (Kentucky)
 Jacktown (Maryland)
 Jacktown (North Carolina)
 Jacktown (Oklahoma)
 Jacktown (Pennsylvania)